Sony peut désigner :
 Sony Corporation (ou Sony), une entreprise japonaise ;
 Sony, une commune du cercle de Kayes dans la région de Kayes au Mali.

 Marcel Sony (1947-1994), écrivain congolais connu sous le nom de plume de Sony Labou Tansi
 Prix Sony Labou Tansi, prix littéraire
 Jean Sony Alcenat (né en 1986), footballeur international haïtien

Homonymie de patronyme